C68, C-68 ou C.68 peut désigner :
 Caudron C.68, un avion d'entraînement et de tourisme français ;
 Douglas C-68, un avion de transport militaire américain ;
 Tumeur maligne des organes urinaires, autres et non précisés, d'après la Classification internationale des maladies ;
 La nébuleuse NGC 6729 dans la  constellation de la Couronne australe, notée C68 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres